Agripa Silvi (en llatí: Agrippa Silvius) fou un mític rei d'Alba Longa.

Era fill del rei Tiberí Silvi i, segons Tit, el succeí a la seva mort (916 aC) quan es va ofegar travessant el riu que porta el mateix nom Tíber. Segons una altra versió a Tiberí el va succeir un altre fill anomenat Rèmul i a aquest el va succeir Àcrota abans de ser rei Agripa Silvi. El cognom Silvius procedia del seu avantpassat Sílvius, fill del troià Enees, el qual portava aquest nom perquè havia nascut als boscos. El seu nom, era una paraula que, segons Plini el Vell i Aule Gel·li derivava de agere partus i volia dir «nascut amb els peus per davant», una etimologia no acceptada pels lingüistes actuals.

Després d'un regnat de 41 anys, fou succeït pel seu fill anomenat Ròmul Silvi (segons Tit) o Aladi (segons Dionís d'Halicarnàs). Alguns historiadors moderns interpreten que aquesta genealogia va ser inventada per l'emperador August per tal d'afavorir el seu amic Marc Vipsani Agripa donant-li així uns avantpassats relacionats amb la reialesa. Potser Ovidi quan va escriure les Metamorfosis i va esmentar aquest parentiu ho va fer amb aquesta intenció, deixant caure que Aladi podria ser un sobrenom d'Agripa.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 
 
 

Reis d'Alba Longa